Соревнования в беге на 500 метров в конькобежном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 16 февраля.

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 13:00 до 15:30 по местному времени (UTC-8).

Дженни Вольф выиграла золото на 500 метрах на трёх чемпионатах мира подряд (2007, 2008 и 2009) и была основной фавориткой, проиграла 0,05 сек Ли Сан Хва.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Результаты